Бори́с Фёдорович Петро́в:
 Петров, Борис Фёдорович (1914—1984) — советский вице-адмирал.
 Петров, Борис Фёдорович (род. 1952) — украинский политический деятель, депутат.